Дмитрий Дмитриевич Кре́мень (21 августа 1953 — 25 мая 2019) — украинский поэт, публицист, эссеист, переводчик.

Биография 
Родился 21 августа 1953 года в селе Суха (ныне Иршавский район, Закарпатская область, Украина). В 1975 году окончил филологический факультет Ужгородского госуниверситета (1975). По окончании учёбы попал на работу по направлению учителем русского языка и литературы, впоследствии — украинского языка и литературы (пгт Казанка Николаевской области), позже перешёл в районную газету. После переезда в Николаев, занимал должность преподавателя кафедры украинской литературы в Николаевском пединституте имени В. Г. Белинского (1979—1980), руководил областной литературной студией «Джерела», работал завотделом крупнейшей в области молодёжной газеты «Ленінське плем’я» (1980—1990). С 1990 года работал завотделом культуры и духовности, заместителем главного редактора газеты областного совета «Рідне Прибужжя» (до 2008 года). Член Национального союза писателей Украины (1979), Ассоциации украинских писателей (1997), Ассоциации эстрадных деятелей Украины (1999). С 2010 года — председатель Николаевской областной организации Национального союза писателей Украины, главный редактор журнала «Соборная улица». Отец украинского политика и учёного, председателя Николаевского областного совета с 25 февраля 2014, народного депутата Украины VIII созыва Тараса Креминя.

Творчество 
Поэтический дебют Д. Д. Креминя состоялся в студенческие годы на страницах альманаха «Вітрила» (1970—1971). Потом были публикации в журнале «Утро», закарпатской прессе, активное участие в работе областного литобъединения при Закарпатской организации СПУ, членство в художественном совете этого литобъединения на должности завсекцией поэзии, а также знакомство и приятельство, в частности, с классиками закарпатской литературы П. Н. Скунцем, И. М. Чендеем и Ф. Д. Кривиным, на которых, фактически, держалась художественная жизнь края. Тогда он познакомился с Василием Густи, который, по сути, ввел его в круг университетских поэтов, а также Николаем Матолой, Иваном Петровцием, Д. М. Кешелей, Иосифом Клейманом, В. Демидовым, А. Степанян, И. Желицким, Г. Фодором.

Награды и премии 
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1999) — за сборник стихов «Пектораль»
 Республиканская литературная премия имени В. Г. Чумака (1987)
 культурологическая премия имени Николая Аркаса (1994)
 литературная премия имени В. Е. Свидзинского (2011)
 Всеукраинская литературная премия имени Зореслава (2013)
 Всеукраинская литературная премия имени В. Н. Сосюры (2013)
 литературная премия имени Леонида Вышеславского (2013)
 Международной литературной премии имени Ивана Кошелевца (2014)
 «Горожанин года» в номинации «Искусство» (Николаев, 1999)
 «Человек года Николаевщины» (2008)
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2010)
 Заслуженный деятель искусств Украины (2016)

Примечания

Публикации 
 Кремінь, Д. Травнева арка: поезії / Д. Кремінь. — К.: Молодь, 1978. — 82 с.
 Кремінь, Д. Південне сяйво: поезії / Д. Кремінь. — Одеса: Маяк, 1983. — 103 с.
 Кремінь, Д. Танок вогню: поезії / Д. Кремінь. — Одеса: Маяк, 1983. — 72 с.
 Кремінь, Д. Бурштиновий журавель: поезії / Д. Кремінь. — К.: Рад. письменник, 1987. — 110 с.
 Кремінь, Д. Шлях по зорях: вірші / Д. Кремінь. — К.: Молодь,1990. — 96 с.
 Кремінь, Д.Скіфське золото: поезії / Д. Кремінь // Бузький Гард. — Миколаїв, 1996. — С.27-35.
 Кремінь, Д. Пектораль: нова книга / Д. Кремінь. — Миколаїв: МП «Можливості Кіммерії», 1997.-119 с.
 Кремінь, Д. Елегія троянського вина / Д. Кремінь. — Миколаїв: МП «Можливості Кіммерії», 2001. — 105 с.
 Кремінь, Д. Атлантида під вербою: вибрані поезії / Д. Д. Кремінь. — К.: Неопалима купина, 2003. — 63 с.
 Кремінь, Д. Літопис: вибране / Д. Кремінь. — Миколаїв: Можливості Кіммерії, 2003. — 451 с.
 Креминь Д. Ольвийский транзит: избранные стихотворения / Д. Креминь; пер. с укр. А. В. Павлов. — Николаев: Изд-во ЮИКСУ, 2006. — 80 с.
 Кремінь, Д. Полювання на дикого вепра: поезії / Д. Кремінь. — К.: Факт, 2006. — 96 с.
 Кремінь, Д. Літній час: лірика / Д. Кремінь. — Миколаїв: Миколаїв. обл. друкарня, 2007. — 64 с.: іл.
 Кремінь, Д. Замурована музика: лірика, симфонії, поеми / Д. Кремінь. — К. : Ярославів Вал, 2011. — 360 с.

Литература 
 Кремінь Дмитро Дмитрович // Шевченківські лауреати 1962—2001. Енциклопедичний довідник. — Київ: Криниця, 2001. — 578 с. — С. 278—280.
 Агеев, Ю. «На золотій, на скифській пекторалі»/ Ю. Агеев // Южная правда. — 1999. — 27 апр. — С.1.
 Бойченко, В. Бенефіс на Голготі / В. Бойченко // Южная правда. — 2003. — 21 авг. — С.1,2. ; Вересень. — 2003. — № 3. — С. 1-5.
 Гужва, В. Незнищенність поезії / В. Гужва // Укр. культура. −1998. — № 11-12. -С.12-13.
 Дмитро Кремінь: біограф. довідка // Література рідного краю: Письменники Миколаївщини: посібник-хрестоматія / Ред. Н. М. Огренич. — Миколаїв: Вид-во МОІПЛО, 2003. — С.188-191.
 Єжелов Г. "Співати мало: «Ще не вмерла» // Київ. — 1999. — № 11. — С.138-139.
 Золота В. «Величава мова» поезії Дмитра Кременя / В.Золота // українська мова та література. −2002. — № 40. — С.41-42.
 Качан А. Поетична іскра Дмитра Кременя / А.Качан // Літ. Україна. — 1999. — 13 трав. — С.1.
 Ковалів Ю. Літописна історіософія Дмитра Кременя / Ю. Коваль // Кремінь Д. Літопис: вибране / Д. Кремінь. — Миколаїв, 2003. — С.5-16.
 Кремінь Д.: [коротка біогр. довідка] // Хто є хто в українських мас-медіа. — К.: «К. І. С.», 1999. — С.351.
 Кремінь Д.: [коротка біогр. довідка] // Хто є хто в Україні. — К., 2000. — С.239.
 Кремінь Д.: [коротка біогр. довідка] // Письменники Радянської України.1917-1987: біобібліограф. словник. — К.,1988. — С.321-322.
 Кремінь Д.: [біогр. довідка] // Шевченківські лауреати. 1962—2001: енцикл. довідник. -К., 2001. — С.278-279.
 Кремінь, Д. Кремінь теж Сізіф: бесіда з поетом Д. Кременем / зап. О. Гаврош // Україна молода. — 2004. — 30 вересня. — С.13.
 Креминь Д. Д.: [биограф. справка] // Николаевцы.1789-1999: энцикл. словарь.-Николаев,1999. — С.182.
 Логвиненко, О. На вагу духу вимірюється нова книжка поета Д. Кременя «Пектораль» /О.Логвиненко // Урядовий кур'єр. — 1999. — 15 черв. — С. 8.
 Маляров, А. Елегія троянського вина Дмитра Кременя /А. Маляров // Вітчизна. — 2001. — № 9-10. — С.146-147.
 Сизоненко, О. Дмитрові Кременю — на вручення Шевченківської премії /О. Сизоненко // Рад. Прибужжя. — 1999. — 3 квіт. — С.4.
 Старовойт, Л. В. «На розпутті великих доріг»: Образ України у збірці Дмитра Кременя «Полювання на дикого вепря» / Л. В. Старовойт // Письменники Миколаївщини: навч. посібник / Л. В. Старовойт. — Миколаїв, 2007. — С. 78-84.
 Шуляр, В. І цвістиме його сад упродовж століть! /В. Шуляр // Вересень. — 1999. — № 1. -С.35-38.
 Шуляр, В. Поетичне світовідчуття Дмитра Кременя / В.Шуляр // Дивослово. — 2000. — № 1. — С.47-50.
 Гладишев В. В. «Треба жити, щоб жила — вона…» / В. Гладишев // Методичні діалоги. — 2011. — № 9-10. — С. 37-43.

Ссылки 
 Кремень Дмитрий Дмитриевич
 Официальный Сайт поэта Дмитрия Кременя
 Иван Дзюба: разговор с эпохой на краю пропасти
 «Пектораль»
 Бойченко. Бенефис на Голгофе
 Игнатович. Необузданный мир Дмитрия Кременя
 Базилевский. Минерал поэзии

Выпускники Ужгородского университета
Украинские поэты